Gadżet 2♣ (także PRO - akronim "Pytający Rebid Odpowiadającego", "Magister", ang. "2♣ checkback") - popularna w Polsce brydżowa konwencja licytacyjna. W sekwencjach 1♣/♦/♥ - 1♥/♠ - 1♠/BA rebid odpowiadającego 2♣ pozwala zdobyć więcej informacji o sile i układzie ręki otwierającego. W wersji polskiej konwencja opracowana została przez Jana Blajdę i Andrzeja Cichonia.

Gadżet w nieco różnych formach wynikających z różnic systemowych jest używany w dwóch popularnych polskich systemach - Nasz System i Wspólny Język, często także występuje w systemach zagranicznych. Istnieje bardzo wiele odmian i wersji tej konwencji, w podstawowej wersji rebidy otwierającego wyglądają następująco:

 2♦ - minimum siły (12-13PH) i fit dwukartowy,
 2♥ - minimum siły i fit trzykartowy,
 2♠ - maksimum siły (w zależności od systemu ładne 13-14, lub 14-15) i fit trzykartowy,
 2BA - maksimum siły i fit dwukartowy,
 3♣ i wyższe - zazwyczaj pokazujące nadwyżkę siłową i układową.

Linki zewnętrzne 

 "Gadżet 2♣" z dodatkiem "Magister inżynier" w wersji dla systemu "Nasz System"
 "PRO" w wersji dla "Wspólnego Języka"
 
 "Odwrotny Magister"

Konwencje licytacyjne